Domenico Bresolin – pittore e fotografo italiano
 Mario Bresolin – ex calciatore italiano